Le Grand Prix moto d'Indonésie 2022 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  du Grand Prix moto d'Indonésie s'est déroulée du  au  sur le circuit de Mandalika.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Indonésie en 2022
Sport en mars 2022
Indonésie